Riofrío puede referirse a:

Colombia 
 Riofrío, corregimiento del municipio de Zona Bananera, departamento del Magdalena
 Riofrío, municipio del departamento del Valle del Cauca

España 
 Riofrío, municipio de la provincia de Ávila
 Riofrío, localidad del municipio de Loja, en la provincia de Granada
 Riofrío, localidad del municipio de Mondariz, en la provincia de Pontevedra
 Riofrío, localidad del municipio de Montilla, en la provincia de Córdoba
 Riofrío, localidad del municipio de Quintana del Castillo, en la provincia de León
 Riofrío, localidad del municipio de Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia
 Palacio Real de Riofrío, ubicado en la localidad anterior, municipio del Real Sitio de San Ildefonso, provincia de Segovia
 Riofrío de Aliste, municipio de la provincia de Zamora
 Riofrío del Llano, municipio de la provincia de Guadalajara
 Riofrío de Riaza, municipio de la provincia de Segovia
 Linares de Riofrío, municipio de la provincia de Salamanca
 Navas de Riofrío, municipio de la provincia de Segovia
 Vallejera de Riofrío, municipio de la provincia de Salamanca